Danzell Gravenberch (1994), Nederlands voetballer
 Ryan Gravenberch (2002), Nederlands voetballer